Анн Мари Фальк (, 19 декабря 1916 — 27 июня 1988) — шведская писательница и переводчица. Писала для детей и юношества.

Биография 
Анн Мари Фальк родилась в Стокгольме в 1916 г. в семье инженера-строителя Фрица Сёдерберга и Ингеборги Ларсен. Кроме неё в семье были трое братьев и сестёр. , писатель и переводчик, был её братом.

Анн училась во французской школе и , в которых большое внимание уделялось литературе и истории. После учёбы управлению бизнесом она с 1935 по 1951 гг. работала страховым агентом.

Её первое произведение вышло в 1944 г. — это был небольшой сборник рассказов, называвшийся Fruntimmer. В дальнейшем она писала для взрослой аудитории. В 1950 г. она выпустила книгу Lätta livets bördor, за которую получила приз . В 1950-е гг. она написала несколько произведений для детей и юношества, в 1960-е гг. выпустила несколько триллеров и романов для издательства Wahlström т. н. «элитной серии». Писала она также и для детей младшего возраста. Её сюжеты отличаются психологическим реализмом сюжетов.

Писательскую деятельность Анн Мари сочетала с переводческой — переводила на шведский язык в основном с датского, что было связано с датским происхождением её матери, например, переводила книги Сесиль Бёдкер. Занималась также переводами с норвежского языка, в частности, произведений Турмуда Хаугена. Последней её книгой стало иллюстрированное издание Skepp ohoj.

Анна Мари Фальк ушла из жизни в 1988 г. и была похоронена на кладбище Сольне.

Личная жизнь 
Анн Мари дважды была замужем: за журналистом Яном Фальком (1939—1945 гг.) и писателем Уно Энгом (1948—1953 гг.).

Библиография 

 Fruntimmer (1944)
 Sommarnöje (1947)
 Lek (1948)
 Taga bot (1949)
 Lätta livets bördor (1950)
 Ringlinje (1951)
 Sommar (1951)
 Birgitta går i dansen (1952)
 Barbro finner en ö (1953)
 En dag i april (1954)
 Barbros hösttermin (1955)
 Barbro i Paris (1956)
 Marika debuterar (1956)
 Min kusin Anne (1957)
 Kusin Anne i skolan (1957)
 Pojken från kobben (1958)
 Katrin och fröken Bråttom (1959)
 Vem är Ulla? (1959)
 Sommaren på Löwberga (1959)
 Katrin och Lotta firar jul (1960)
 Flickan på udden (1960)
 Mats blåser såpbubblor (1961)
 Mord i dockskåp (1961)
 Vår vän Mica (1961)
 Mats och Eva-Karin firar midsommar (1962)
 Askungen och döden (1962)
 Ingen vanlig Stina (1962)
 Kerstin och Sebastian (1963)
 Min syster Agneta (1963)
 Mats kommer till stan (1964)
 Petra (1964)
 Tvillingarnas födelsedag (1964)
 Madame är död (1964)
 En dam försvinner (1965)

 Anders ute med Taxi (1966)
 När Lasse Larsson åkte ambulans (1966)
 Lyckospindeln (1966)
 När Lasse Larsson blev husse (1967)
 Pojken i fönstret (1967)
 Vådeld (1967)
 Kojan i trädet (1968)
 Dialog (1968)
 Skyll inte på Ruffa (1969)
 Janna och Jerker (1969)
 Måns i Vasastan (1969)
 Min Martina (1970)
 Lisbeth (1971)
 När Kajsa och Klas försvann (1971)
 Kom och lek, Ruffa! (1972)
 Mårten med den röda tröjan (1973)
 Sparka inte katten (1973)
 Tiger var är du? (1974)
 När Kajsa och Klas gick vilse 1974
 Pensionat Träslottet (1975)
 Cirkus Balja (1976)
 Min bror Fredrik 1976
 Gruvligt mord (1976)
 Fredriks dröm (1977)
 Skepp ohoj! (1978)
 Räkna med bråk (1978)
 Bara på skoj (1979)
 Källartrappan (1980)
 När Anton talade sanning (1982)
 När Rödluvan bet vargen (1984)
 Resan tillbaka (1984)
 «Leta efter Ullabella: om Marika Stiernstedts berömda flickbok». I Barndomens böcker (1984)

Примечания

Ссылки 
 Ann Mari Falk

Шведские писатели
Писатели Швеции
Переводчики XX века